Trubarjeva ulica je ime več ulic, poimenovanih po Primožu Trubarju:
 Trubarjeva ulica, Celje
 Trubarjeva ulica, Ljubljana
 Trubarjeva ulica, Novo mesto
 Trubarjeva ulica, Radovljica

Glej tudi 

 Trubarjeva cesta

Primož Trubar